Александр Анатольевич Матовников (род. 19 сентября 1965, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант (2018), Герой Российской Федерации (2017). Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации с 22 января 2020 года.

Заместитель командующего Силами специальных операций Главного (разведывательного) управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2013—2015), командующий ССО и заместитель начальника ГУ ГШ ВС РФ (2015—2018). Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (2018—2020), член Совета Безопасности России (2018—2020).

Биография 
Родился 19 сентября 1965 года в Москве. Дед по отцу артиллеристом участвовал в Великой Отечественной войне, а дед по матери воевал в гражданскую войну в Туркестане, в Великую Отечественную командовал дивизией, участвовал в боях в Сталинграде и Брянске. Отец — Анатолий Михайлович Матовников, военный, кадровый сотрудник Комитета государственной безопасности, занимавший в 1980-х годах должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ (наружное наблюдение за советскими и иностранными гражданами), в подчинении которого находилось антитеррористическое подразделение «А» (ныне — Управление «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, спецподразделение «Альфа»). В 1991 году после путча ГКЧП в условиях возможного штурма здания КГБ на Лубянке Матовников уничтожил секретные документы управления, за что впоследствии был отправлен новым начальством на пенсию.

В 1982 году поступил в Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ имени К. Е. Ворошилова, и после его окончания в 1986 году начал служить в группе «А» («Альфа»). Служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина, и по словам сослуживца полковника Юрия Торшина, во время службы они «с завистью глядели на участников штурма дворца Амина — кавалеров боевых орденов». В составе мотоманевренной группы, действовавшей под прикрытием оперативных подразделений пограничных войск, Матовников принял участие в войне в Афганистане, где решал специальные задачи в интересах КГБ, в том числе занимался перехватыванием караванов с оружием и наркотиками в районе границы с Туркменской и Таджикской ССР.

Занимал должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и первого заместителя начальника Управления «А».

В 1987 году участвовал в охране генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, приехавшего с государственным визитом в Вашингтон (США). В 1988 году обеспечивал безопасность премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер во время её визита в районы Армянской ССР, пострадавшие от землетрясения. В 1992 году окончил Высшую школу министерства безопасности Российской Федерации. Принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Был одним из руководителей штурма больницы в Будённовске, участвовал в антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал обстоятельства штурма школы в Беслане. В чеченских кругах имел прозвище «Чекист».

Прослужив около 30 лет в «Альфе», в 2013 году был переведён на работу в министерство обороны, а затем назначен на пост заместителя командующего Силами специальных операций Главного (разведывательного) управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра обороны, Матовников стал командующим ССО и заместителем начальника ГУ ГШ ВС РФ. По данным СМИ, состоял офицером по спецпоручениям при президенте России Владимире Путине и был одним из руководителей секретными военными операциями за границей, в том числе на Украине, где во время присоединения Крыма к России занимался координацией действий личного состава. Также на командных постах принял участие в военной операции России в Сирии.

В 2017 году в звании генерал-майора по указу президента России Владимира Путина был удостоен звания «Герой Российской Федерации», по собственным словам, «за Сирию». В силу закрытости службы впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время награждения, при том, что имена большинства сирийских «Героев России» засекречены.

22 февраля 2018 года присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

26 июня 2018 года назначен полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым.

28 июня 2018 года в Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов, представителям духовенства, правоохранительных структур, сотрудникам аппарата полпредства.

3 июля 2018 года включён в состав Совета Безопасности России.

В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с территориальным спором между Чечнёй и Ингушетией и возникшими по этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после чего тот был арестован.

22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО бывшего генерального прокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был перемещён на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра Ленцова. 3 февраля исключён из состава Совета Безопасности.

Личная жизнь 
Данные о личной жизни Матовникова до недавнего времени в свободном доступе отсутствовали. Женат. Первая жена — Ольга (развелись в 1996 году). Дочь от первого брака — Анна (род. 1995). Вторая жена — Светлана (поженились в 2005 году). Дочь — Александра (род. 2006), сын — Алексей (род. 2009).

Находится в хороших отношениях с руководителями регионов Северо-Кавказского округа. С 1999 года по работе был прикомандирован к семье Ахмата Кадырова и жил в его доме, дружит с нынешним главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бывает у него в гостях.

Является членом Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», ведёт активную военно-патриотическую работу. Увлекается горными лыжами, футболом, верховой ездой.

26 февраля 2023 года в Белоруссии был атакован российский самолёт. После этого в интернете было опубликовано видео, где Матовников, который на тот момент был старшим оперативной группы Сухопутных войск ВС РФ в Белоруссии, исполняет стриптиз. Журналист  утверждает, что видео обнародовали сослуживцы Матовникова.

Доходы 
Согласно данным, размещённым в декларации, содержащей сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, за 2018 год Матовников заработал 7 710 163 рубля. Доход его супруги за тот же период составил 279 840 рублей. В собственности Матовникова находится земельный участок площадью 478 кв. метров, жилое строение площадью 302,7 м². и нежилой дом — 95 м². Супруга Матовникова владеет двумя квартирами, площадью 38,1 и 104,7 кв. м.

Награды 

Государственные
 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом президента России) — «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда вручена президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004).
 Орден Александра Невского (2017).
 Орден Мужества (1995, 2005).
 Орден «За военные заслуги» (2003).
 Медаль Суворова (2000).
 Медаль Жукова (2015).
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту».
 Ведомственные медали.
Иностранные
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (1988, Афганистан).
Региональные
 Орден имени Ахмата Кадырова (20 декабря 2006, указом президента Чечни Али Алханова) — «за заслуги, связанные с развитием государственности, личный вклад в дело защиты Отечества, в поддержании законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики».

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Генерал-лейтенанты (Российская Федерация)
Выпускники Московского пограничного института ФСБ России
Выпускники Академии ФСБ
Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники ФСБ
Сотрудники группы «Альфа»
Сотрудники ГРУ
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Персоналии:Присоединение Крыма к Российской Федерации
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании